«Два лица доктора Джекила» (, 1960) — фильм ужасов студии Hammer Film Productions по повести Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

Сюжет 
Лондонскому врачу доктору Джекилу (Пол Маисс) удаётся открыть сыворотку, которая заставит Злое в человеке преобладать над Добрым. После принятия напитка в образе мистера Хайда он исполняет свои заветные мечты: в качестве возлюбленной берёт себе танцовщицу Марию (Норма Марла), сближается со своей женой Китти (Доун Аддамс), которая и не подозревает, что она опутана узами Зла. Но вскоре по непонятным причинам, он поджигает свою лабораторию. Своему лучшему другу Литауру (Дэвид Козофф) он заявляет, что уничтожил мистера Хайда, но это не так.

Ссылки 

Фильмы Великобритании 1960 года
Фильмы ужасов 1960 года
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы Hammer Film Productions
Фильмы о докторе Джекилле и мистере Хайде